Tereg 

ist der Name von

 Elinor Tereg (1885–1978), deutsche Studienrätin in Bremen und Sach- und Lehrbuchautorin
 Josef Tereg (1850–1915), Veterinärmediziner und Lehrbeauftragter an der Königlichen Tierarzneischule zu Hannover